bovennatuurlijke krachten;
Zes Bovennatuurlijke Krachten, de mentale krachten die volgens de boeddhistische leer ontwikkeld of bereikt kunnen worden.